Lustig, Lusztig, Lustyk, Lustik, Lustick:
 Arnošt Lustig (1926, Prag - 2011, Prag)
 Branko Lustig (1932-2019)
 (Carl) Mikael Lustig (* 1986, Umeå), en svensk fodboldspiller
 Victor Lustig (1890, Bøhmen – 1947, Springfield)
 William Lustig (* 1955, Bronx)

Lusztig 
 George Lusztig

Efternavne